Landol je ime več naselij:
 Landol, Občina Postojna, Slovenija
 Landol, Srbija, naselje v upravnem območju mesta Smederevo